Porth – wieś w Anglii, w hrabstwie Kornwalia
 Porth – wieś w Walii, w hrabstwie Rhondda Cynon Taf
 Porth – krater marsjański